Антуан де ла Рош Шандьё (; 1534, замок Шабо (недалеко от Макона) — 23 февраля 1591, Женева) — французский протестантский теолог, , , гугенот.

Биография 
Сын дворянина барона Шандьё. Изучал права в Тулузе, после богословских курсов в Женеве в 1556 году был избран вторым пастором реформатской общины Парижа в 1556—1562 гг.

В ночь на 4 сентября 1557 г. на протестантское собрание было совершено нападение, и 140 человек были заключены в тюрьму. Шандьё опубликовал свой «Remonstrance au roi», потом «Apologie ou deffense des bons chrétiens contre les ennemis de l’Eglise catholique».

Вскоре после этого он был арестован, но выпущен благодаря вмешательству Антуана Бурбонского. После амбуазского заговора Екатерина Медичи два раза выражала желание говорить с Шандьё, чтобы узнать от него «истинную причину смут», но тот не отозвался на её призыв. Во время переговоров о мире в Амбуазе Шандьё, призванный Конде на совет, высказался против уступок.

После Варфоломеевской ночи (1582) Шандьё бежал в Швейцарию и жил сначала в Женеве, а затем в Лозанне и в Во, повсюду отстаивая и защищая дело своих соотечественников, многие из которых жили в Швейцарии.

В 1585 г. Генрих Наваррский призвал его во Францию. Во время религиозной войны 1585 года был полевым капелланом Генриха Наваррского. В 1589 г., исполнив несколько миссий у протестантских государей Германии, он возвратился в Женеву и вновь занял там кафедру еврейского языка.

Кроме полемических статей и апологетических записок, появлявшихся часто под псевдонимом, Шандьё написал: «Histoire des persécutions et martyrs de l’église de Paris depuis l’année 1557 jusqu’au temps du roi Charles IX» (Лион, 1563). В течение 8 лет вёл дискуссию с иезуитом Ф.Туррианом.

Латинские работы Шандьё были изданы его сыном, под заглавием: «Ant. Sadeelis Chandaei nobilissimi viri, opera theologica» (Женева, 1592, 1593, 1599, 1615, 1620). После него остались ещё несколько сонетов, трактат о правах принцев крови и обширная переписка со знаменитостями того времени.

Примечания

Ссылки 
 
 CHANDIEU 

Новолатинские писатели
Богословы Франции
Протестанты Франции
Пасторы Франции
Гугеноты
Участники Религиозных войн: Протестанты
Капелланы